Příjmení Černý nosí více významných osobností:

 Adam Černý (* 1950) – český novinář
 Adolf Černý (1864–1952) – básník a slavista
 Albert Černý (* 1937) – herec, disident, poslanec FS po sametové revoluci (OF a ČSSD)
 Albert Černý (hudebník) (* 1989) – český hudebník, člen skupiny Charlie Straight
 Aleš Černý (1920–1984) – akademický malíř, kreslíř a ilustrátor
 Alexandr Černý (* 1954) – český fotbalista
 Alexander Černý (* 1953) – český politik
 Antonín Černý – více osob, rozcestník
 Bedřich Černý – český malíř, bratr Gustava Hilmara
 Bohuslav Černý (architekt) (1857–1927) – český architekt
 Bohuslav Černý (malíř) – český malíř
 Broněk Černý (* 1961) – český herec
 Carl Czerny (1791–1857) – rakouský klavírista, hudební skladatel a pedagog
 Dan Černý (* 1982) – český komiksový kreslíř, ilustrátor, animátor a amatérský filmař a hudebník
 Daniel Černý – více osob, rozcestník
 David Černý (* 1967) – sochař
 Emanuel Černý (1917–??) – bezpartijní poslanec ČNR a FS na počátku normalizace
 Ervín Černý (1913–2001) – lékař a archeolog
 Filip Černý (* 1977) – televizní novinář, reportér
 František Černý – více osob, rozcestník
 Gustav Černý – český herec, uměleckým jménem Gustav Hilmar
 Ivan Černý (* 1959) - československý hokejista
 Jakub Černý (* 1987) – hokejový útočník
 Jan Černý – více osob, rozcestník
 Jaroslav Černý – více osob, rozcestník
 Jindřich Černý (rozcestník) – více osob, rozcestník
 Jiří Černý – více osob, rozcestník
 Josef Černý – více osob, rozcestník
 Jožka Černý (* 1942) – zpěvák]
 Juraj Černý (1916–2016) – slovenský bubeník
 Kandid Černý (?–1741) – český františkán, hudebník a skladatel
 Karel Černý – více osob, rozcestník
 Ladislav Černý (1891–1975) – český violista a hudební pedagog
 Ludvík Černý (rozcestník) – více osob, rozcestník
 Martin Černý – český hydrobiolog
 Michal Černý – více osob, rozcestník
 Milan Černý (* 1988) – český fotbalový záložník
 Milan Černý (hokejista) (* 1963) - český hokejista
 Miloš Černý (* 1921) – český genetik
 Miroslav Černý – více různých osobností
 Miroslav J. Černý (1935–2007) – akademický malíř, grafik a sochař
 Oldřich Černý (1946–2012) – český filolog, dramaturg, spisovatel, překladatel, odborník na mezinárodní vztahy a bezpečnostní politiku
 Oldřich Černý (politik) (* 1965) – český politik hnutí SPD, poslanec
 Ondřej Černý (* 1999) – český běžec na lyžích
 Ondřej Černý (* 1962) – český divadelní kritik a překladatel
 Otakar Černý – více osob, rozcestník
 Pavel Černý – více osob, rozcestník
 Petr Černý (* 1975) – český florbalový rozhodčí
 Radek Černý (* 1974) – český fotbalista
 René Černý – více osob, rozcestník
 Roman Černý – český entomolog
 Rudolf Černý – více osob, rozcestník
 Sanctus Černý (1724–1775) – český řeholník a hudební skladatel
 Slavoj Černý (1932–2019) – český fyzikální chemik
 Stanislav Černý (* 1923) – český režisér a scenárista
 Teodor Černý (* 1957) – český cyklista
 Tomáš Černý – více osob, rozcestník
 Václav Černý (rozcestník) – více osob, rozcestník
 Václav A. Černý – český lingvista-kaukasolog a překladatel
 Věnceslav Černý (1865–1936) – český malíř a ilustrátor
 Vilém Černý (1865–1913) – český politik ČSDS
 Vítězslav Černý – český herec
 Vojtěch Černý – více osob, rozcestník
 Vratislav Černý (1871–1933) – československý politik, poslanec za staročechy a národní demokraty
 Walter Černý (1905–1975) – český zoolog a ornitolog
 Záviš Černý z Garbowa (asi 1370–1428) – polský rytíř
 Zdeněk Černý – více osob, rozcestník

ženská podoba
 Černá (rozcestník)

přídomek
 Benedikt Černý (1526–1589) – italský řeholník řádu františkánů
 Eduard (černý princ) (1330–1376) – princ z Walesu
 Halfdan Černý (810–860) – král Vestfoldu
 Jindřich III. Černý (1017–1056) – císař Svaté říše římské
 Jindřich IX. Černý viz Jindřich IX. Bavorský
 Lešek II. Černý (kolem 1241–1288) – polský kníže z rodu Piastovců

Související články 
 Černý
 Černík - příjmení
 Černoch (příjmení) - příjmení
 Black (příjmení)
 Schwarz - příjmení

Externí odkazy 
 
 
 Příjmení Černý v USA